Hammatocaulis cretica är en flockblommig växtart som beskrevs av Ignaz Friedrich Tausch. Hammatocaulis cretica ingår i släktet Hammatocaulis och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
cretica